Международный аэропорт Тенерифе-Южный (IATA: TFS, ICAO: GCTS; ), ранее известный как Аэропорт Тенерифе-Южный имени королевы Софии () — международный аэропорт, расположенный на юге острова Тенерифе, крупнейшего из Канарских островов (вторым международным аэропортом на Тенерифе является аэропорт Лос-Родеос).

Аэропорт расположен в муниципалитете Гранадилья-де-Абона. Был торжественно открыт 6 ноября 1978 года королевой Испании Софией, именем которой первоначально назывался аэропорт.

В 2010 году аэропортом обслужено более 7,3 млн пассажиров. Вместе с аэропортом Лос-Родеос пассажиропоток составляет 11 410 305 пассажиров в год.

Рядом с аэропортом есть хорошая точка для фотосъёмки самолётов. Лучше приезжать, когда ветер меняет направление на восточное.

История 
В конце шестидесятых годов власти острова Тенерифе сказали, что им необходим новый аэропорт, так как единственный тогда на острове аэропорт, Лос-Родеос, не соответствовал техническим требованиям из-за неблагоприятных погодных условий.
 
В 1977 году были закончены командно-диспетчерский пункт, здание аэровокзала и рулёжные дорожки.

Аэропорт был открыт королевой Софией 6 ноября 1978 года. Первым полетом стал полет IB187 с острова Лансароте. Самолет приземлился в 10:17.

Направления полетов 
Направления авиакомпанией, летящих из аэропорта Тенерифе-Южный:

Статистика аэропорта

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт аэропорта
 Споттинг у южного аэропорта Тенерифе

Аэропорты Канарских островов
Тенерифе
Аэропорты, названные в честь людей